Elfriede steht für:
 Elfriede, weiblicher Vorname
 Elfriede (Schiff, 1904), ein als Museumsschiff restaurierter Ewer
 Elfriede (Schiff, 1921), ein Fahrgastschiff auf den Schweriner Seen
 Elfriede (Schiff, 1930), ein restauriertes Treidelschiff
 (618) Elfriede, Asteroid des Hauptgürtels